

Sciences et techniques

Astronomie 
 Une étoile binaire est un système de deux étoiles tournant autour de leur centre de gravité commun.

Chimie, minéralogie et pétrologie 
 Un composé binaire est un composé chimique combinant deux éléments.
 Un diagramme binaire est le diagramme de phase d'un système binaire (ou pseudobinaire, cf. ci-dessous).
 Une solution binaire est une phase homogène (liquide ou solide) de composition intermédiaire entre celles de deux corps purs.
 Un système binaire est l'ensemble des compositions intermédiaires entre celles de deux corps purs.
 On réserve parfois le terme de « système binaire » aux systèmes dont les phases présentes à l'équilibre ont toutes une composition intermédiaire entre celles de deux corps purs.
 Un système pseudobinaire est alors un système dont la composition globale est intermédiaire entre celles de deux corps purs, mais pour lesquels l'équilibre thermodynamique fait intervenir des phases dont la composition ne l'est pas.

Électronique 
 L'arithmétique binaire est la manière d'effectuer des calculs en système binaire.
 le décimal codé binaire (binary coded decimal) est un système de représentation binaire des chiffres et nombres décimaux.

Informatique 
 Un arbre binaire est un arbre dont chaque nœud a au plus deux fils.
 Un code binaire est un codage sur deux caractères, il sert en particulier au codage des langages machine sur un calculateur binaire.
 Un fichier binaire est un fichier informatique qui n'est pas assimilable à un fichier texte ;
 Un préfixe binaire est un préfixe multiplicateur (dérivé d’un préfixe décimal du Système international d'unités), servant à désigner des multiples d'une unité d’information.

Mathématiques 
 Les chiffres binaires sont 0 et 1.
 Un opérateur est binaire s'il est d'arité 2.
 Une opération binaire est une opération à deux arguments ou opérandes.
 Une relation binaire est une relation d'arité 2.
 Le système binaire est le système de numération de base 2.

Sciences humaines et sociales

Sociologie 
 Une personne non binaire est une personne dont l'identité de genre n'est ni homme ni femme.

Culture et société

Littérature et bande dessinée 
 Binaire est un des pseudonymes de Carol Danvers, un personnage de fiction de Marvel Comics.

Musique 
 La division du temps peut être binaire, par opposition à ternaire.

Internet 
 Binaire est un blogue d'information français spécialisé dans l’informatique, fondé en 2014.

Notes et références